Tournemire kan syfta på:
 Tournemire, Aveyron
 Tournemire, Cantal